Bodanrück bezeichnet
 Bodanrück, Molasserücken und Halbinsel im Landkreis Konstanz, Baden-Württemberg, Deutschland

 Bodanrück (Landschaftsschutzgebiet), Schutzgebiet im Landkreis Konstanz, Baden-Württemberg, Deutschland
 Bodanrück (Vogelschutzgebiet), Schutzgebiet im Landkreis Konstanz, Baden-Württemberg, Deutschland

Siehe auch:
 Bodanrück und westl. Bodensee